Eritrea – stato dell'Africa orientale
Colonia eritrea – colonia del Regno d'Italia
Governatorato dell'Eritrea – divisione amministrativa storica dell'Africa Orientale Italiana
Eritrea – nave militare italiana
Eritrea – città della Jonia nota anche come Eritre
Sibilla Eritrea – Sibilla nata nell'omonima città della Jonia

L'Eritrea – dramma in musica di Francesco Cavalli